Willem, prénom néerlandais qui correspond en français à Guillaume, peut désigner :

Patronyme 
Jean-Pierre Willem (né en 1938), médecin et anthropologue français ;
 Victor Willem  (1866-1952), entomologiste belge, spécialiste des collemboles, et d'autres hexapodes primitifs.

Pseudonyme 

 Willem (né en 1941), de son vrai nom Bernhard Willem Holtrop, dessinateur satirique néerlandais ;
 Christophe Willem (né en 1983), de son vrai nom Christophe Durier, chanteur français ;

Toponyme 
 la rue Willem Kuhnen, à Bruxelles.

Fiction  
 Willem Pepper, série de bande dessinée, par Addrie van Middelkoop et Henk'T Jong.

Voir aussi 
 
 
 Oude Willem

Homonymie de patronyme